Marszewo – część Gdyni
7 miejscowości w Polsce: 
 Marszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz 
 Marszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn 
 Marszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Marszewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 Marszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 Marszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów 
 Marszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino